А́ндреас «А́нди» Бре́ме (; 9 ноября 1960, Гамбург) — немецкий футболист, фланговый защитник и полузащитник. Автор победного мяча в финале чемпионата мира 1990 года (реализовал пенальти за фол Нестора Сенсини на Руди Фёллере). Впоследствии тренер.

Карьера игрока 
Бреме родился в Гамбурге и начал свою карьеру в местном клубе «Бармбек Уленхорст».

С 1981 по 1986 год он играл за «Кайзерслаутерн», в этом же клубе и завершил карьеру в 1998 году. С 1986 по 1988 год он играл в «Баварии», в 1987 году выиграл Бундеслигу и дошёл до финала Кубка европейских чемпионов. После этого он присоединился к «Интернационале», играл там с 1988 по 1992 год, в 1989 году выиграл Серию A, а в 1991 году — Кубок УЕФА. Перед возвращением в Германию Бреме сыграл сезон 1992/93 за «Реал Сарагоса» в Ла Лиге. Вернувшись в «Кайзерслаутерн», в 1996 году он выиграл кубок Германии, однако команда была понижена в классе. Бреме остался с клубом и сделал весомый вклад в возвращение команды в элиту и победу в Бундеслиге в следующем году.

В составе сборной ФРГ Бреме принял участие в чемпионате мира 1986. В полуфинале он забил со штрафного в ворота Франции. Однако его команда проиграла в финале Аргентине. В полуфинале чемпионате мира 1990 года он также забил со штрафного гол в ворота Англии. В финале ФРГ взяла реванш у Аргентины, Бреме забил единственный гол с пенальти. Единственный пенальти за сборную, который Бреме не реализовал, он пробил 12 июня 1985 года в товарищеском матче против Англии. Питер Шилтон отбил его удар. Также Бреме реализовал свой 11-метровый в серии пенальти матча против Англии на чемпионате мира 1990 года. Последний из своих 86 матчей за сборную Бреме сыграл на чемпионате мира 1994, где Германия дошла до четвертьфинала.

Карьера тренера 
После победы в чемпионате с «Кайзерслаутерн» в 1998 году, Бреме закончил свою карьеру футболиста, сыграв 301 матч в Бундеслиге, и решил стать тренером. Он руководил «Кайзерслаутерн» с 2000 по 2002 год, его уволили, потому что команда могла понизиться в классе. Затем он тренировал клуб Второй Бундеслиги «Унтерхахинг», но был уволен в апреле 2005 года, опять же из-за угрозы понижения. Позже он был помощником Джованни Трапаттони в «Штутгарте», но оба были уволены после всего нескольких месяцев в клубе.

Достижения 
 «Кайзерслаутерн»
 Чемпион Германии: 1997/98
 Обладатель Кубка Германии: 1995/96

 «Бавария»
 Чемпион Германии: 1986/87
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 1986/87 
 Суперкубок Германии: 1987

 «Интернационале»
 Чемпион Италии: 1988/89
 Обладатель Суперкубка Италии: 1989
 Обладатель Кубка УЕФА: 1990/91

 «Реал Сарагоса»
 Финалист Кубка Испании: 1992/93

 Сборная Германии
 Чемпионат мира: 1986 (финалист), 1990
 Чемпионат Европы: 1988 (3-е место), 1992 (финалист)

Личные достижения 
 Обладатель «Бронзового мяча» по версии France football: 1990
 Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo: 1989
 Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА (2): 1984, 1992
 Входит в символическую сборную чемпионата мира: 1990

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Кайзерслаутерн»
Тренеры ФК «Унтерхахинг»